Со́кол (Свобо́дный Со́кол) — микрорайон в Правобережном округе города Липецка.

Название дано по селу Сокольскому, на землях которого образован посёлок. Также название связано с существовавшим на этом месте городом Сокольском (когда-то уездного города).

В 1898 году бельгийцы, опираясь на помощь липецкого предводителя дворянства помещика Кожина, основали «Тамбовское анонимное горно-металлургическое общество». Оно расширило добычу руды, был сооружён металлургический завод (ныне завод «Свободный сокол»). На самой территории завода стояли бараки, в которых жили рабочие. В стороне от завода для бельгийских и русских специалистов были построены благоустроенные дома, которые и дали начало Сокольскому посёлку. Состоял он из трёх квази-улиц, именовавшимися Нижней, Средней и Верхней колониями (с большой долей вероятности это нынешние улицы Газина, Смыслова и площадь Константиновой).

Застройка посёлка завода «Свободный сокол» проходила по собственному генеральному плану до войны. Здесь уже к 1950-м годам имелся полных комплекс соцкультбыта и самый крупный в городе дом культуры. Здесь компактно размещались школа, больница, стадион. Имелись инженерные сети и благоустройство.

Населённые пункты по алфавиту
Микрорайоны Липецка
Правобережный округ Липецка
Появились в 1950-е годы в России